Le Royal Atomia Bruxelles est un club belge de basket-ball basé à Bruxelles.

Historique 

À l'issue de la saison 2006-07, le club est relégué de Ligue Ethias et passe de la  à la .

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe de Belgique (3): 1984, 1988, 1995
 Champion de Belgique D2: 2005

Entraîneurs successifs 
  Yves Defraignes

Joueurs célèbres ou marquants 
  Éric Struelens
  Mark Mc Swain

Liens externes 

Bruxelles
Club sportif à Bruxelles